La tecnologia UMA (Unlicensed Mobile Access) o GAN (Generic Access Network) è rivolta al roaming del traffico telefonico da rete GSM/UMTS alle reti Wi-Fi basate su protocollo IP. In futuro si potrà anche gestire l'interoperabilità con reti Bluetooth e WiMAX.

Descrizione
Questa tecnologia consente ai telefoni dual mode, ovvero quegli apparecchi in grado di accedere sia alle reti cellulari che alle reti Wireless diffuse da hot-spot pubblici e privati, di trasferire, in modo trasparente all'utente (seamless), una conversazione dalla rete cellulare GSM o UMTS alla rete Wi-Fi.

Con l'affermazione del VoIP le WLAN possono facilmente ed efficientemente veicolare il traffico voce, e con l'introduzione della tecnologia UMA si apprestano a diventare una vera e propria estensione della rete mobile cellulare; e viceversa ovviamente.

I primi apparecchi telefonici (come il Nokia 6301) che supportano questa tecnologia sono già stati lanciati sul mercato dai principali costruttori e nulla impedisce di immaginare che l'impiego si estenderà ad altre applicazioni, come l'instant messaging ed il trasporto dati.

Collegamenti esterni

Telefonia
Wi-Fi
Voice over IP